An der Frauenkirche ist der Name mehrerer Straßen und Plätze:

 An der Frauenkirche (Dresden) in Dresden, an der Frauenkirche (Dresden)
 An der Frauenkirche (Görlitz) in Görlitz, an der Frauenkirche (Görlitz)
 An der Frauenkirche (Meißen) in Meißen, an der Frauenkirche (Meißen)

Siehe auch: